Колонија Револусион има више значења:

 Колонија Револусион (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Револусион, Ла Ортига (Еронгарикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Револусион (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Колонија Револусион (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Колонија Револусион (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Револусион (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Револусион (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику